Die Saison 2018/19 der Volleyball Champions League begann am 8. Oktober 2018 und endete mit dem Finale am 18. Mai 2019 in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Das Endspiel gewann Lube Civitanova aus Italien gegen den russischen Verein VK Zenit-Kasan.

Modus 
Die ersten drei Runden wurden im K.-o.-System ausgetragen, beginnend mit 16 Mannschaften in der ersten Runde. Die beiden Sieger der dritten Runde qualifizierten sich für die Gruppenphase. Dort spielten 20 Mannschaften in fünf Vierergruppen im Modus Jeder gegen Jeden. Jedes Team trat zuhause und auswärts gegen jeden der drei Kontrahenten an. Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg gab es drei, für einen 3:2-Sieg zwei und für eine 2:3-Niederlage einen Punkt. Die fünf Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale, das mit Hin- und Rückspielen ausgetragen wurde. Dies galt auch für das Halbfinale. Das Finale wurde in einem Spiel ausgetragen.

Spielplan

Die Qualifikationsrunden 

In der dritten Runde wurden die Hinspiele in Chaumont und Thessaloniki ausgetragen.

Gruppenphase

KO-Runde

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2018/19 (Manner)
Volleyballsaison 2018/19
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften